{{Infobox voetbalclub
| naamclub   =Excelsior — Seizoen 2007-2008
| bijnaam    =  't Wonder, De Kralingers, Oud-papier club
| volledigenaam= 
| afbeelding     = Rotterdam stadion woudestein.jpg
| oprichting = 23 juli 1902
| plaatsnaam = Rotterdam
| leden      =
| velden     =
| stadion    = Stadion Woudestein
| capaciteit    = 3.527
| begroting     = € 3,8 miljoen
| voorzitter =  Nico Janssens
| algemeen directeur =  Simon Kelder
| trainer    =  Ton Lokhoff
| assistent-trainer  =  André Hoekstra
| topscorer =  
| sponsor    = DSW
| eigenaar   =
| resultatenHuidig= SBV Excelsior in het seizoen 2015/16
| competitie = Eredivisie
| geldig     =
| pattern_la1  =
| pattern_b1   =
| pattern_ra1  =
| leftarm1     =000000
| body1        =000000
| rightarm1    =000000
| shorts1      =ff0000
| socks1       =ff0000
| pattern_la2  =
| pattern_b2   =
| pattern_ra2  =
| leftarm2     =ffffff
| body2        =ffffff
| rightarm2    =ffffff
| shorts2      =008000
| socks2       =008000
}}
Het seizoen 2007/08 was het 46ste seizoen van de Rotterdamse betaaldvoetbalclub SBV Excelsior sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club had zich in het voorafgaande seizoen ternauwernood weten te handhaven in de Eredivisie.

Hoofdcoach was Ton Lokhoff, de opvolger van de vertrokken Mario Been die bezig was aan zijn tweede seizoen in Kralingen. Onder leiding van de oud-middenvelder van PSV en NAC Breda eindigde Excelsior op de achttiende en laatste plaats in de eindrangschikking, waardoor de ploeg rechtstreeks degradeerde naar de Eerste divisie.

In het bekertoernooi verloor Excelsior in de achtste finales van Roda JC (3-0), nadat in de voorgaande ronden was afgerekend met achtereenvolgens VVV-Venlo (3-2) en Cambuur Leeuwarden (1-2). Topscorer werd de boomlange aanvaller Geert den Ouden met 12 treffers in 34 competitieduels.

Selectie

Wedstrijden
Eredivisie

KNVB beker

StatistiekenIn onderstaand overzicht zijn de wedstrijdgegevens van het bekerduel tegen Cambuur niet verwerkt.''

2007/08
Excelsior